Miejscowości w USA:
 Willow Springs – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Willow Springs – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 Willow Springs – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Willow Springs (ang. Willow Springs Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
 Willow Springs (ang. Willow Springs Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 Willow Springs (ang. Willow Springs Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette